Sincheon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sincheon-dong, Siheung, stadsdel i Siheung, Gyeonggi, 
 Sincheon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,